Gärdet (Kungsbacka),  plaats in de Zweedse gemeente Kungsbacka
 Gärdet (metrostation), station van de Stockholmse metro